Le qualificazioni del singolare  dell'Heineken Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Carlos Berlocq (Ammesso al tabellone principale)
  Florent Serra (secondo turno)
  Pere Riba (qualificato)
  Adrian Mannarino (qualificato)

 Brian Dabul (ultimo turno)
 Michael Russell (qualificato)
 Ryan Sweeting (secondo turno, ritiro)
 Benoît Paire (primo turno)

Qualificati

  Bobby Reynolds
  Michael Russell

  Pere Riba
  Adrian Mannarino

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Heineken Open 2011
ATP World Tour 2011